

Miejscowości

Austria 
 Schönberg am Kamp – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land
 Schönberg im Stubaital – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Belgia 
 Schönberg – dzielnica miasta Sankt Vith

Niemcy 
 w Badenii-Wirtembergii:
 Schönberg – dzielnica Stuttgartu
 w Bawarii:
 Schönberg – gmina targowa w powiecie Freyung-Grafenau
 Schönberg – gmina w powiecie Mühldorf am Inn
 Schönberg – dzielnica miasta Lauf an der Pegnitz w powiecie Landkreis Nürnberger Land
 Schönberg – wspólnota administracyjna w powiecie Freyung-Grafenau
 Schönberg – obszar wolny administracyjnie w powiecie Norymberga
 w Brandenburgii:
 Schönberg – dzielnica miasta Wusterhausen/Dosse w powiecie Ostprignitz-Ruppin
 w Hesji:
 Schönberg – dzielnica miasta Bensheim
 Schönberg – dzielnica Kronberg im Taunus
 w Meklemburgii-Pomorzu Przednim:
 Schönberg – miasto w powiecie Nordwestmecklenburg
 w Nadrenii-Palatynacie:
 Schönberg – gmina w powiecie Bernkastel-Wittlich
 w Saksonii:
 Schönberg – gmina w powiecie Zwickau
 w Saksonii-Anhalt:
 Schönberg – gmina w powiecie Stendal
 w Szlezwiku-Holsztynie:
 Schönberg – gmina w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Schönberg (Holstein) – gmina w powiecie Plön

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Piaseczna
 Sulików
 Szymbark

Góry 
 Schönberg – szczyt w Totes Gebirge

Osoby 
 Arnold Schönberg (1874–1951) – austriacki kompozytor
 Claude-Michel Schönberg (ur. 1944) – francuski kompozytor węgierskiego pochodzenia
 Gertruda Schönberg (1898–1967) – librecistka i wydawca, druga żona Arnolda Schönberga

Zobacz też 
 Schöneberg
 Schönenberg